Janet är en kulle i Antarktis. Den ligger i Östantarktis. Frankrike gör anspråk på området. Toppen på Janet är  meter över havet.

Terrängen runt Janet är huvudsakligen kuperad, men den allra närmaste omgivningen är platt. Havet är nära Janet norrut. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  kilometer söder om Janet. Trakten är obefolkad. Det finns inga samhällen i närheten.

Kommentarer

Källor 

Kullar i Östantarktis
Frankrikes anspråk i Antarktis